Альбентоса () — испанская фамилия и топоним.

 Альбентоса — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Рауль Альбентоса (род. 1988) — испанский футболист.
 Висенте Асенси Альбентоса (1919—2000) — испанский футболист.